Сара́товская епа́рхия — епархия Русской православной церкви, объединяющая приходы и монастыри в средней части Саратовской области (в границах Аткарского, Базарно-Карабулакского, Балтайского, Вольского, Воскресенского, Новобурасского, Петровского, Саратовского, Татищевского и Хвалынского районов). Входит в состав Саратовской митрополии.

Епархиальный центр — Саратов.

История 
16 октября 1799 года из Тамбовской была выделена самостоятельная Саратовская и Пензенская епархия. Однако, «за неимением в Саратове удобного помещения для архиереев и духовной консистории» первый же архиерей новой кафедры, Гаий (Токаов), добился перемещения кафедры в Пензу и смены в 1803 году названия епархии на Пензенскую и Саратовскую.

Секретный комитет по делам о раскольниках обратил особое внимание императора Николая I на усиление раскола в Саратовской губернии, ввиду чего государь повелел 20 октября 1828 года восстановить в Саратове самостоятельную кафедру. Святейший Синод постановил 21 октября Саратовской епархии быть третьеклассной (после Пензенской), именоваться Саратовской и Царицынской, новому епископу в первое время пребывать в Саратовском Спасо-Преображенском монастыре. 3 ноября того же года решение Синода было утверждено императором.

После революции начались гонения на Церковь, достигшие своего пика в 1930-х годах. К концу 1930-х в Саратовской епархии не осталось ни одного действующего храма, большинство духовенства было или расстреляно, или находилось в лагерях и ссылках.

В военное время церковно-правительственные отношения стали постепенно изменяться, однако архиерей, назначенный в Саратов в 1941 году, после четырёхлетнего перерыва, не мог прибыть в свой кафедральный город, поскольку ни в нём, ни в Саратовской области действующих церквей не было. Возрождение церковной жизни епархии началось осенью 1942 года.

Решением Священного Синода от 5-6 октября 2011 года из состава Саратовской епархии выделены Балашовская и Покровская епархии.

Названия 
 Саратовская и Пензенская (16.X.1799 — 4.XII.1803)
 Пензенская и Саратовская (4.XII.1803 — 3.XI.1828)
 Саратовская и Царицынская (3.XI.1828 — ?)
 Саратовская и Астраханская (?)
 Саратовская и Петровская (1917—1923)
 Саратовская (1923—1937; 1941—1943)
 Саратовская и Сталинградская (1943—1944)
 Саратовская и Вольская (1945—1953)
 Саратовская и Сталинградская (1953—1954)
 Саратовская и Вольская (?)
 Саратовская и Балашовская (1954 — 26.XII.1957)
 Саратовская и Вольская (26.XII.1957 — 15.VII.1959)
 Саратовская и Сталинградская (15.VII.1959 — 1961)
 Саратовская и Волгоградская (1961 — 31.I.1991)
 Саратовская и Вольская (31.I.1991 — 05.X.2011)
 Саратовская (с 06.X.2011)

Епископы 
 Гаий (Такаов) (16 октября 1799 — 10 января 1808)
 после 4 декабря 1803 см. Пензенская епархия
 Моисей (Богданов-Платонов-Антипов) (29 ноября 1828 — 12 марта 1832)
 Иаков (Вечерков) (27 марта 1832 — 13 января 1847)
 Афанасий (Дроздов) (13 января 1847 — 15 апреля 1856)
 Иоанникий (Горский) (15 апреля 1856 — 17 июля 1860)
 Евфимий (Беликов) (29 августа 1860 — 17 октября 1863)
 Иоанникий (Руднев) (13 января 1864 — 13 июля 1873)
 Тихон (Покровский) (13 июля 1873 — 6 марта 1882)
 Павел (Вильчинский) (5 апреля 1882 — 16 декабря 1889)
 Авраамий (Летницкий) (16 декабря 1889 — 24 октября 1893)
 Николай (Налимов) (13 ноября 1893 — 16 января 1899)
 Иоанн (Кратиров) (16 января 1899 — 12 марта 1903)
 Ермоген (Долганов) (21 марта 1903 — 17 января 1912)
 Алексий (Дородницын) (17 января 1912 — 30 июля 1914)
 Палладий (Добронравов) (30 июля 1914 — 25 августа 1917)
 Досифей (Протопопов) (25 августа 1917 — 27 октября 1927)
 Андрей (Комаров) (14 января 1924 — 6 марта 1926) 
 Фаддей (Успенский) (27 октября 1927 — 15 июня 1928)
 Серафим (Александров) (15 июня 1928 — 11 августа 1933)
 Афанасий (Малинин) (11 августа 1933 — 30 сентября 1935)
 Серафим (Силичев) (30 сентября 1935—1936)
 Вениамин (Иванов) (23 сентября 1936 — 22 октября 1937)
 1937—1941 — кафедра вдовствовала
 Андрей (Комаров) (9 декабря 1941 — 28 мая 1942 и 13 июля — 14 августа 1942)
 Григорий (Чуков) (14 октября 1942 — 26 мая 1944)
 Паисий (Образцов) (14 февраля 1945 — 13 января 1947)
 Борис (Вик) (13 января 1947 — 4 марта 1949)
 Филипп (Ставицкий) (21 октября 1949 — 12 декабря 1952) с титулом «Астраханский и Саратовский»
 Гурий (Егоров) (28 января 1953 — 31 июля 1954)
 Вениамин (Милов) (4 февраля — 2 августа 1955)
 Иов (Кресович) (1955) 
 Вениамин (Федченков) (28 ноября 1955 — 20 февраля 1958)
 Палладий (Шерстенников) (20 февраля 1958 — 29 мая 1963)
 Варфоломей (Гондаровский) (29 мая 1963 — 22 декабря 1964)
 Пимен (Хмелевский) (10 января 1965 — 10 декабря 1993)
 Нектарий (Коробов) (26 марта — 19 ноября 1994)
 Прокл (Хазов) (ноябрь 1994 — июль 1995) 
 Александр (Тимофеев) (18 июля 1995 — 7 января 2003)
 Сергий (Полеткин) (7 января — 19 августа 2003) 
 Лонгин (Корчагин) (19 августа 2003 — 25 августа 2020)
 Игнатий (Депутатов) (с 25 августа 2020)

Благочиния 
Епархия разделена на 15 церковных округов:
 Аткарское благочиние — иерей Роман Болотнов
 Базарно-Карабулакское благочиние — иерей Николай Протасов
 Балтайское благочиние — иерей Вадим Державин
 Вольское благочиние — протоиерей Алексий Земцов
 Воскресенское благочиние — иерей Сергий Туйгин
 Новобурасское благочиние — иерей Иоанн Ковач
 Петровское благочиние — иерей Сергий Протасов
 Саратовское Восточное благочиние — иерей Александр Бородовицын
 Саратовское Северное благочиние — иерей Олег Грушин
 Саратовское Западное благочиние — иерей Димитрий Лазутин
 Саратовское Южное благочиние — протоиерей Александр Домрачев
 Саратовское Центральное благочиние — иерей Александр Чеботарев
 Татищевское благочиние — иерей Алексий Новичков
 Хвалынское благочиние — протоиерей Павел Усов
 Благочиние монастырей — иеромонах Серафим (Баранов)

Монастыри 
 Мужские
 Свято-Никольский монастырь в Саратове
 монастырское подворье в селе Слепцовка Татищевского района, настоятель — иеромонах Тихон (Чернов)
 Саратовский Спасо-Преображенский монастырь в Саратове
 монастырское подворье в селе Рыбушка Саратовского района, настоятель — иеромонах Гермоген (Терещенко)

 Женские
 Саратовский Свято-Алексиевский монастырь в Саратове
 монастыркое подворье в Саратове, настоятельница — игумения Феодосия (Бессонова)
 Свято-Сергиевский монастырь в селе Алексеевка Базарно-Карабулакского района
 монастырское подворье в Саратове, настоятельница — игумения Сергия (Плахотник)
 монастырское подворье в селе Ивановка Базарно-Карабулакского района, настоятельница — игумения Сергия (Плахотник)
 Свято-Иоанновский монастырь в селе Алексеевка Хвалынского района
 Владимирский монастырь в Вольске

 Недействующие
 Саратовский Крестовоздвиженский монастырь в Саратове (женский)
 Хвалынский Троицкий монастырь в Хвалынске (мужской)
 Петровский Николаевский монастырь в Петровске (мужской)

Учебные заведения 
 Саратовская православная духовная семинария

 Средние учебные заведения
 Образовательный центр по развитию детского и юношеского творчества при Саратовской православной духовной семинарии
 Покровская православная классическая гимназия
 Хвалынская православная классическая гимназия во имя святого мученика Александра Медема

Примечания

Ссылки 

 «Православное Поволжье». Информационно-аналитический портал Саратовской епархии
 Саратовская епархия // Открытая православная энциклопедия «Древо»
 Саратовская епархия на сайте Патриархия.Ru

Епархии Русской православной церкви
 
Религия в Саратове